A Day's Outing – cortometraggio del 1912 diretto da Dell Henderson
A Day's Outing – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France
A Day's Outing – cortometraggio di animazione del 1925 prodotto dalla Aesop's Fables Studio